Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Pavel Složil e Tomáš Šmíd 6–4, 3–6, 6–2.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (campioni)'
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (finale)

 Fred McNair /  Raymond Moore (quarti di finale)
 José Luis Damiani /  Ricardo Ycaza (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1981